Margaret Smith Court e Ken Fletcher hanno battuto in finale Jan Lehane e Mike Sangster 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court /  Ken Fletcher (Campioni)
 Assente

 Jan Lehane /  Mike Sangster (finale)
 Judy Tegart Dalton /  Roger Taylor (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1964